III. Félix pápa, ha az ellenpápát is számoljuk
 IV. Félix pápa, ha az ellenpápát nem számoljuk